Halicyclops christianensis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tych skorupiaków została opublikowana w 1872 roku przez norweskiego biologa Christiana Boecka.

Przypisy 

Halicyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1872 roku